Веље Поље може да се односи на:

 Веље Поље (Тутин), насеље у општини Тутин, Република Србија
 Веље Поље (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ